YNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yanji (Cina)